Составы, заявленные на Кубок Америки по футболу 2011 федерациями соответствующих стран. Незадолго до начала турнира КОНМЕБОЛ расширила число футболистов, которые могут попасть в заявку, до 23 человек, за счёт третьего вратаря.

Группа A









Группа B









Группа C









Примечания

Ссылки 
 Сайт КОНМЕБОЛ
 Официальная заявка


2011
2011